Kupetz ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Kupetz (1925–2018), deutscher Industriedesigner
 Harry Kupetz (1909– nach 1970), österreichischer Schauspieler
 Sigrid Kupetz (1926–2017), deutsche Designerin